Balestra ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Balestra (1666–1740), italienischer Maler, Zeichner und Kupferstecher des Barock
 Demetrio Balestra (1902–1988), Schweizer Rechtsanwalt und Offizier
 Dino Balestra (* 1947), Schweizer Manager und Schriftsteller
 Giovanni Balestra (1774–1842), italienischer Kupferstecher
 Luigi Balestra (1873–1970), Schweizer Politiker (CVP)
 Piero Balestra (1904–1956), Schweizer Notar und Brigadier
 Pietro Balestra (Bildhauer) (vor 1672–nach 1729), italienischer Bildhauer
 Pietro Balestra (1935–2005), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler
 Renato Balestra (1924–2022), Italienischer Modemacher und Unternehmer
 Serafino Balestra (1831–1886), Schweizer Priester, Archäologe und Erzieher 

Balestra bezeichnet:
 Monument von Balestra, ein Monument der Torre-Kultur in Moca-Croce auf Korsika